Ulica Stefana Żółkiewskiego w Toruniu – jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Torunia.

Lokalizacja 
Ulica znajduje się we wschodniej części dzielnicy Jakubskie Przemieście i łączy Plac Fryderyka Skarbka z Placem Ignacego Daszyńskiego.

Historia 
Ulica w okresie międzywojennym nosiła nazwę Żółkiewskiego. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zmieniły jej nazwę na 22 lipca, a w 1989 roku wrócono ponownie do jej dawnego patrona - Żółkiewskiego. W 2005 roku w ramach budowy galerii handlowej Copernicus ulica została przebudowana, a w lipcu 2019 roku rozpoczęła się jej kolejna przebudowa, którą zakończono w grudniu tegoż roku. Prace te były sfinansowane ze środków miasta, Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych i budżetu państwa.

Charakterystyka 
Ulica jest dwujezdniowa (po dwa pasy w jedną stronę) i należy do najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Łączy ona Chełmińskie Przedmieście i Mokre z Rubinkowem. Na całej jej długości przebiega droga krajowa nr 91. Do jej północnej jezdni dochodzi ul. Apatora, zaś do południowej ul. Droga Treposka.

Ważne obiekty 
 galeria handlowa - Atrium Copernicus
 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
 Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa
 Fabryka Cukiernicza „Kopernik”
 zabytkowy budynek biurowy
 Grupa Edukacyjna Menedżer
 Zakład Doskonalenia Zawodowego
 Salon Hondy

Zobacz też 
 Transport w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Żółkiewskiego, Stefana